Требище може да се отнася за:

 Требище, село в община Смолян, България;
 Требище, село в община Маврово и Ростуше, Северна Македония;
 Требище, днес Агиос Христофорос, село в дем Еордея, Гърция;
 Требище, на албански Требищ, село в областта Голо бърдо, Албания.